La pointe de la Terrasse est un sommet situé dans le massif du Giffre, à une centaine de mètres au sud-est de la frontière entre la France et la Suisse.

Notes et références 

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Haute-Savoie